София Маргарета Ётшеньельм Хели́н (; род. 25 апреля 1972 года, Хувста, лен Эребру, Швеция) — шведская актриса театра и кино.

Наиболее известна по роли Саги Норен в шведско-датском сериале «Мост», также известна по роли Сесилии Алготсдоттер в фильмах «Арн: Рыцарь-тамплиер» и «Арн: Королевство в конце пути».

Биография 
Отец Софии был продавцом, а мать — медсестрой. Когда Софии Хелин было 10 дней от роду, её шестилетний брат погиб в автокатастрофе; через четыре года после этого её родители развелись. София получила философское образование в Лундском университете. С 1994 по 1996 годы обучалась в театральной школе Калле Флюгаре, а в 2001 году окончила Стокгольмский театральный институт.

Личная жизнь 
На сегодняшний день София Хелин живёт в Линчёпинге. Замужем за пастором Даниелем Ётшеньельмом, бывшим актёром. Имеет двоих детей: сын Оссиан (род. 2003) и дочь Ника (род. 2009).

В 24 года попала в аварию на велосипеде и с тех пор имеет шрамы на руках и лице.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы Швеции
Выпускники Лундского университета